Lonesome steht für:

 Lonesome, US-amerikanischer Spielfilm von Paul Fejos (1927), siehe Zwei junge Herzen (1928)
 Lonesome (2022), Filmdrama von Craig Boreham